Серге́й Я́ковлевич Ку́льнев (—1926) — русский врач-венеролог. Профессор. В 1891—1925 гг. главный врач Калинкинской больницы в Санкт-Петербурге. Председатель Русского Сифилидологического общества. С 1903 по 1924 заведующий кафедрой кожных болезней женского медицинского института в Петрограде.

Биография 

Окончил в 1883 году Военно-медицинскую академию и был оставлен при ней для усовершенствования. В 1889 году защитил диссертацию на степень доктора медицины «О лимфангоитах, сопровождающих первичные сифилитические явления» и был избран ординатором городской Калинкинской больницы для женщин, больных сифилисом. В 1890 году стал главным врачом городской мужской венерической Алафузовской больницы, а в 1891 назначен главным врачом Калинкинской больницы. На этом посту оставался до 1925 года, когда больница прекратила своё самостоятельное существование и была переведена в Мечниковскую больницу. С организацией в 1918 году Венерологического совета при Петроградском городском здравотделе был его председателем. Член Московского сифилидологического общ-ва им. А. Поспелова. Многократно председательствовал на специальных секциях Пироговских съездов.

Умер в 1926 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья 
 Жена — Петрова Мария Константиновна.
 Дочь — Кира Сергеевна Кульнева (в замужестве — Огородникова, 1903—1977), жена астронома К. Ф. Огородникова.

Примечания 

Медики Российской империи
Медики СССР
Венерологи Российской империи
Умершие в 1926 году
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Сифилидологи СССР
Сифилидологи Российской империи
Венерологи СССР